(Seiyū: Kōsuke Toriumi) es un personaje de la serie del manga y anime Bleach creado por Tite Kubo. Es un Arrancar del ejército de Sōsuke Aizen, un Espada, para ser precisos, los Arrancar más poderosos.

Perfil 
Szayel Aporro Granz es un Arrancar de mediana estatura, figura atlética y rasgos refinados, casi siempre está sonriendo de manera arrogante. Posee una media melena rosa y unos ojos anaranjados.

Su hakama Arrancar es simple y destaca por una simple chaqueta blanca ajustada con la parte inferior "al uso" de la mayoría de los Arrancar. No obstante se le ha visto usar otros uniformes Arrancar como una larga túnica sujeta por broches diagonales u otro en el que llevaba una larga capa blanca encima de un uniforme con capas de ropa blanca.

Los restos de su máscara Hollow se encuentran en una especie de horquillas que lleva en el lado izquierdo de la cabeza y en la montura de sus gafas, lo cual no da la impresión de ser el resto de una máscara. En cuanto a su agujero Hollow, de acuerdo con el databook UNMASKED, este se encuentra localizado en el glande. Se ignora en donde se localiza su tatuaje con el número 8 que lo certifica como el octavo Espada.

Szayel Aporro es un Arrancar obsesionado con la investigación, es un científico realmente dotado con unas capacidades analíticas muy importantes, por eso cada vez que encuentra algo raro se emociona enormemente ante la posibilidad de aprender y entender algo nuevo.

Generalmente es un individuo seguro de sus habilidades y calculador, es muy inteligente y no le apena demostrarlo con una verborrea pedante y unos modales en los que sobreactúa y exagera sus amanerados estilos de comportamiento. Sin embargo también demuestra astucia y prudencia, dando la impresión de que tras tanta conversación esconde designios de los que no alardea. Disfruta con la ironía y el sarcasmo con los que suele humillar a sus rivales, además considera a todas aquellas criaturas diferentes a los Hollow inferiores y patéticas.

Se sabe que era el hermano menor el Número Yilfortd Granz, aunque se desconoce la relación de parentesco directa entre ambos, Szayel Aporro lo consideraba un inútil debilucho y cuya única función era servirle como cadáver en sus investigaciones.

Historia

Pasado 

Se sabe que Szayel Aporro ayudó a Nnoitra Jiruga cuando este era el Octavo Espada a engañar con un señuelo a la antigua Tercera Espada Nelliel Tu Odderswank para herirla mortalmente y expulsarla de Las Noches junto a su Fracción formada por Pesshe Gatisshe y Dondochaka Bilstin. No obstante la relación con Nnoitra no era en exceso fluida, simplemente compartían objetivos. Szayel Aporro explicó la reducción de tamaño de Neliel como un escape de reiatsu a través de la herida en su máscara Hollow. En aquel momento Szayel Aporro ni siquiera era un Espada.

Hueco Mundo 

Su primera aparición es cuando Aizen informa a los diez Espada de la intrusión de Ichigo Kurosaki, Uryū Ishida y Yasutora Sado en Hueco Mundo, al igual que varios de sus compañeros se burla del aspecto y el reducido número de enemigos que se han infiltrado en los dominios de los Hollow. Posteriormente cuando se le informa a Aizen de la derrota del Arrancar Número 103 Dordoni Alessandro Del Socacchio por Ichigo Kurosaki, el shinigami pregunta quién es el que ha enviado a los Caballeros Exequias tras los intrusos. Szayel Aporro hace acto de presencia reivindicando la acción disculpándose de rodillas por no haber consultado su decisión con el soberano de Las Noches, Aizen lo disculpa sin irritarse y cuando el Espada se va, Aizen le pregunta si las muestras de reiatsu extraídas del cadáver de Dordoni le han sido útiles, Szayel mira de reojo y con desconfianza al shinigami y responde afirmativamente.

En su Palacio Szayel coloca todo tipo de trampas y artilugios en su palacio para atraer a los intrusos, Renji Abarai y Dondochakka Bilstin caen en una de ellas mientras estaban distraídos al sentir el shikai de Rukia Kuchiki mientras entra en combate con el Noveno Espada Aaroniero Arleri, siendo conducidos a una habitación en la que Szayel Aporro espera apcientemente y se burla de su estupidez, tras lo cual se presenta como el Octavo Espada Szayel Aporro Granz. Dondochakka presenta tras una cómica escena a Szayel Aporro como el científico más importante de Hueco Mundo diseñador de innumerables armas espirituales y artilugios útiles. El Arrancar trata d ehablar pero Renji lo interrumpe y trata de pasar al combate directamente liberando su bankai, no obstante este se deshace nada más ser creado. Szayel se burla del shinigami afirmando que la habitación en la que se encuentran es especial ya que puede sellar todas las habilidades que haya analizado, y su bankai le fue revelado por los insectos espirituales que introdujo en el cadáver de su hermano mayor Yilfortd Granz, Renji responde airadamente tras lo cual Szayel desenvaina su Zanpakutô y se prepara para entablar combate con el shinigami.

El Espada derrota fácilmente a Renji, que sólo puede utilizar su shikai, no obstante no lo mata y juega con él, es entonces cuando recibe el informe de la muerte de Aaroniero Arleri a manos de Rukia Kuchiki, el informe sostiene que ambos han muerto a la vez, Renji no cree esto y ataca con Zabimaru pero el Arrancar lo detiene con su espada fácilmente, burlándose del escaso poder de Renji, este pulsa con su espada y logra hacerle un rasguño en la cabeza al Espada para tratar de acabar con su enemigo y ayudar a su amiga. Los ataques de Renji son fácilmente esquivados e interceptados por el Espada, lo cual hace que le resulte aburrido finalmente, así pues llama a su numerosa y especial Fracción para que remate al shinigami pues no lo considera digno de sus habilidades, cuando Renji está rodeado por sus enemigos completamente una flecha de reiatsu atraviesa por sorpresa a Medazeppi, uno de los subordinados de Szayel. Se trata de Uryû Ishida que tras derrotar a la Arrancar Número 105 Cirucci Thunderwitch junto a Pesshe Gatisshe vagó por el palacio hasta sentir el peligro en el que se encontraba Renji.

La Fracción del Octavo Espada comienza a gritar descontrolada por la muerte de su compañero, no obstante Szayel Aporro ordena silencio para dejar ablar a su nuevo adversario, que le pregunta si es un Espada, el Arrancar responde afirmativamente y se presenta como el número Ocho, Ishida muestra su alivio al comprobar que no es de los más poderosos pero Szayel se mofa de él y le pregunta qué e slo que es, al oír que es un quincy exclama emocionado "Suerte" aludiendo a un dicho del Décimo Espada Yammy, Ishida usa el hyrenkyaku (bambú volador) para situarse detrás del Arrancar y dispararle su arma llamada Seele Schneider por sorpresa aprovechando el descuido.

El proyectil aparentemente atraviesa al Espada pero se deshace inmediatamente para sorpresa del quincy, Szayel ríe estridentemente mientras se burla de Ishida y le restriega que analizó todas sus habilidades en su lucha con Cirucci y que su poder no tiene secretos para él, La Fracción ataca a Ishida, que ve su arco y sus flechas selladas también, cuando un Arrancar va a asestarle un potente golpe es detenido por Renji, que lo protege y alienta para adoptar un plan juntos.

Szayel Aporro se muestra intrigado ante esto y espera pacientemente la estrategia de sus dos adversarios, Abarai comienza a girar descontroladamente a Zabimaru para alejar a los Arrancar que lo rodean y descarga un potente golpe contra el Espada, pero este lo desvía desenvainado rápidamente su Zanpakutô, sin embargo Renji no pretendía herirlo sino rodearlo y usa su propia espada para enrollarse junto a Szayel en su propia Zanpakutô, Szayel no entiende su plan pero Renji lo revela agarrando por la camisa al Arrancar y usando el hadô 31 Shakkahou que crea una potente explosión flamígera. El Espada retrocede encolerizado con quemaduras en su cuerpo, Ishida aparece tras él y se burla de su cobarde reacción, tras lo cual lo ata con un artilugio al suelo sostenido por cinco puntos que simulan la estrella quincy, Szayel Aporro no da crédito a lo que ve pues creyó haber analizado todas las habilidades de sus contrincantes, Ishida afirma que aún hay cosas que desconoce en el mundo y usa la expresión "Se acabó" para activar el artilugio llamado Sprenger, que libera una tremenda explosión de reiatsu en la zona marcada por los puntos de la estrella.

Szayel Aporro no obstante ha sobrevivido al ataque gravemente pues pudo dispersar el efecto de la explosión debido a sus habilidades analíticas y sus conocimientos previs sobre el reiatsu de Ishida, fuera de sí el Arrancar se come literalmente a uno de sus subordinados, recuperando su aspecto normal y explicando que su Fracción es para él como medicina regenerativa, tras lo cual sale de la habitación para cambiarse de ropa, ya que considera que matar a sus adversarios con las ropas destrozadas es una grosería, también decide buscar la manera más grotesca de matarlos pues lo han irritado enormemente.

Szayel Aporro se pone otro hakama de otro estilo y regresa a la habitación, sorprende a Ishida y a Renji, que trataban de huir pero se burla de ellos diciendo que todos los pasillos de su Palacio fueron modificados por él de manera que puedan ser totalmente controlados. El Espada libera entonces su Zanpakutô llamada Fornicarás, que libera desde su espalda un extraño líquido en todas direcciones que alcanza a Dondochakka, Pesshe, Renji e Ishida, creando innumerables clones de ellos al instante, contra los que tendrán que luchar, no obstante les informa de que el aparato que sellaba sus poderes ha sido destruido. Después de esto el Espada se relaja viendo la lucha. Ishida se percata al poco tiempo de que Szayel Aporro introdujo serias diferencias en sus clones para hacerlo más entretenido, el escaso espacio de la habitación hace el combate dificultoso tras lo cual Renji usa su bankai llamado Hihiô Zabimaru (Rey de los Babuínos) para destruir la habitación al completo, Szayel se cubre con sus alas de los escombros e irritado tras ver que los clones no pueden ejecutar el bankai, destruye a todos los clones para terminar con el combate él mismo demostrando el verdadero poder de Fornicarás.

Renji e Ishida atacan tratando de evitarlo pero dos enormes Arrancar de su Fracción lo impiden bloqueando los ataques, un ala de Szayel aparece tras Ishida y lo engulle, Renji trata de ayudarlo pero el quincy emerge sano y salvo, del ala derecha de Szayel Aporro aparece un muñeco de Ishida, todo aquello que Szayel le hace al muñeco es sentido por Ishida, el Espada corta la frente del quincy y le hace estallar el estómago, Ishida se derrumba vomitando sangre mientras Renji trata de contraatacar, pero también es engullido por el poder del Espada, que se burla de la inferioridad de sus adversarios. Ishida queda completamente derrotado y es Renji el único que se mantiene en pie después de ser sometido a las torturas del Espada, trata de contraatacar con su bankai pero Szayel le rompe el Tendón de Aquiles haciendo que caiga al suelo, poco a poco va rompiendo sus tendones para divertirse con el lamentable estado del shinigami, de pronto un fluido blanco y pegajoso impacta en su ala sorprendiendo al Arrancar, se trata del Infinite Slick de Pesshe que logra arrebatarle los muñecos al Espada por sorpresa, Dondochakka entretanto saca de su boca a Bawabawa, uno de los insctos espirituales de combate que almacena en su cuerpo y que le ocultaron a Nel para evitar que recordara su antigua vida, ambos toman la decisión de luchar por Neliel de nuevo.

Pesshe saca de su entrepierna una espada hecha con partículas espirituales con la que ataca por sorpresa al Espada, este confiado trata de detenerlo con su antebrazo pero su Hierro es cortado y su brazo resulta herido, Szayel envía a sus esbirros contra Bawabawa para acabar con los dos Arrancar pero sus dos vasallos son derrotados por la espada de Dondochakka, que posee forma de porra. Pesshe y Dondochakka recriminan a Szayel Aporro haberlos subestimado y lanzan un potente ataque combinado llamado Cero Sincrético (en kanji significa "fusión cero") que el Espada recibe de pleno. Ambos Arrancar quedan agotados pero Szayel Aporro está intacto, explica que los reconoció al instante como la Fracción de Nelliel Tu Odderswank y que mientras luchaba con Renji e Ishida analizó todos los parámetros de las habilidades de sus adversarios, les echa en cara su error, que fue no usar esa poderosa técnica al principio del combate, tras esto finalmente decide eliminar a sus enemigos.

No obstante de pronto hacen su aparición varios Capitanes de la Sociedad de Almas acompañados de sus Subcapitanes. Zaraki Kenpachi salva a Ichigo Kurosaki del Quinto Espada Nnoitra Jiruga y su Fracción Tesla, Byakuya Kuchiki salva a su hermana Rukia del Séptimo Espada Zommari Le Roux y Retsu Unohana se encuentra con los Caballeros Exequias cuando trataban de acabar con Yasutora Sado y Gantenbein Mosqueda.

En el maltrecho palacio del Octavo Espada hace acto de presencia el Capitán de la Duodécima División Mayuri Kurotsuchi acompañado por su Subcapitana Nemu Kurotsuchi, Szayel pregunta su identidad pero el extraño shinigami responde que no tiene sentido contestar y se emociona al comprobar que su rival es un Espada. Ishida y Mayuri intercambian agrias palabras pero Szayel los interrumpe sosteniendo que acabará rápidamente con el Capitán y que no le interesa saber nada más, ni siquiera su nombre, Mayuri contesta que si el mismo Szayel Aporro no se presenta tendrá un problema ya que no sabrá como nombrar a la botella en la que lo va a meter.

Szayel Aporro comienza la batalla, hiriendo a Nemu y logrando hacer un muñeco de Mayuri, el Espada comienza a divertirse hiriendo al Capitán y destrozando sus órganos y tendones, cuando se mofa del científico, este se levanta como si nada para sorpresa del Arrancar, este se enfurece y destroza por completo la reproducción del shinigami, a pesar de que se ve cómo los tendones y órganos de Mayuri son destrozados desde dentro, este permanece impasible, el Octavo Espada enfurece mientras Mayuri explica que se implantó órganos falsos gracias a la vigilancia de las bacterias que inoculó en Uryû Ishida, Szayel Aporro trata de lograr ventaja tomando como rehén a la Subcapitana de Mayuri con uno de sus tentáculos, Nemu dice que no servirá de nada pero Szayel le ordena callarse.

Mayuri se harta de esto y libera su bankai (Konjiki Ashisogi Jizô) que expulsa su gas sobre Szayel, el Arrancar observa las manchas que aparecen en su piel y deduce que se ha infectado con un veneno, nervioso dice que si tuviera tiempo prepararía un antídoto pero entonces el enorme bebé oruga de Mayuri se lanza sobre él, Szayel Aporro grita atemorizado. Su cuerpo es devorado por el tremendo bankai del científico, sin embargo logra sobrevivir introduciendo un huevo en Nemu, embarazándola y aspirando su energía logra emerger (Gabriel), dispuesto a retomar el combate. El Espada emerge y comienza a burlarse de su adversario y a sostener que no conoce la muerte mientras Mayuri observa a su Subcapitana, para sorpresa del Arrancar, el propio Mayuri lo alienta a usar su última habilidad.

El Espada lo complace y vuelve a su bankai contra él mismo, sin embargo este estalla y regresa a su forma de katana debido a una modificación del shinigami, en ese momento la Droga Sobrehumana que había en la zona del cuerpo de Nemu donde el Arrancar usó su Gabriel hace efecto y el tiempo se ralentiza para Szayel Aporro de tal manera que no puede ni oír las explicaciones de su adversario, cada segundo se alarga por cientos de años para el Espada que apenas puede tratar de detener la espada con su mano (que es atravesada) y contemplar catatónico como Mayuri le traspasa el corazón. Los efectos de la droga hacen efecto y vemos como Szayel Aporro se ve a sí mismo como un anciano que ha perdido la noción del tiempo y ruega por morir pronto, Mayuri rompe su Zanpakutô y deja al Espada sufriendo mientras explica que la perfección no existe para un científico y que estaba gravemente equivocado al pensar que él la había alcanzado.

Poderes 
Al tratarse de la Octava Espada, Szayelaporro es el 8º Arrancar con un mayor poder destructivo del ejército de Aizen, lo que le convierte en un enemigo nada despreciable, al nivel de un Capitán de la Sociedad de Almas.

Además de unas innegables habilidades en el combate, Szayelaporro es el responsable del desarrollo científico y tecnológico del Hueco Mundo, siendo el inventor de numerosas armas espirituales (o eso afirma Dondochakka), de su Octava Fracción, o de bacterias espirituales capaces de transmitirle los datos sobre los distintos combatientes con los que ha luchado el portador, entre otros inventos. Por ello, es considerado el equivalente Arrancar de Mayuri Kurotsuchi, con quién acabaría por medir sus fuerzas.

Su enorme capacidad de almacenar datos, incluso durante el combate, de todo aquello que le rodea, le convierte en un ser muy difícil de derrotar, ya que en poco tiempo es capaz de analizar el reiatsu de su oponente y saber contrarrestar su ataque, saliendo indemne por poderoso que sea el golpe que haya encajado.

Este es su mayor punto fuerte, y del que más se ha valido, no siendo necesario para él demostrar que domina las técnicas Arrancar estándar como son el Cero (que sin embargo sí puede realizar en algunos videojuegos), la Bala o el Sonido. Sí que se ha notado que Szayelaporro posee el Hierro, una habilidad pasiva muy frecuente entre los Arrancar, aunque no parece haberlo desarrollado mucho. Szayelaporro, en el prólogo de la Cuarta película de Bleach, ha demostrado saber usar el Gran Rey Cero; en su caso de color rosa.

Zanpakutō 
Fornicarás (邪淫妃 （フォルニカラス）, Forunikarasu ?, literalmente "Concubina Lasciva"). La forma de la Zanpaku-tō de Szayelaporro es la de una katana cuyo mango es de color violeta y cuya guardia tiene forma de una mora o un fruto silvestre similar, o también de un átomo (varias esferas pequeñas cubriendo una más grande), que afianza su papel de científico. Szayelaporro apenas se sirve de su Zanpaku-tō en estado sellado, prefiriendo enviar al ataque a su propia Fracción o directamente liberar todo su poder.

Resurrección 
Hasta la fecha, la liberación de Szayelaporro ha resultado ser la más espectacular jamás vista en un Arrancar. Tras formular el comando de activación, que es Sorbe (啜れ, susure ?), Szayelaporro se traga su propia Zanpaku-tō, hinchándose como un globo en los instantes posteriores y reventando, dispersando con ello un líquido de color morado, luego sus restos se reagrupan y conforman la verdadera forma del espada.

En su forma liberada, Szayelaporro lleva un vestido blanco y morado, y sus manos se vuelven totalmente blancas, a excepción de las uñas, que se extienden y se tornan de color morado. Inicialmente, se vieron tentáculos del mismo color morado por debajo de la cintura de Szayelaporro, pero parece que es capaz de controlar su disposición o incluso desprenderse de ellos.

A su espalda, surgen unas estructuras filamentosas similares a unas alas, de las que penden numerosas tiras de piel rellenas de líquido, en forma de gotas rojas. Los restos de la máscara Hollow de Szayelaporro también se ven modificados al ser reemplazados por una especie de corona que sale de entre sus sienes, y además surgen unas líneas moradas en su rostro, que cubren todo su ojo izquierdo.

De todas las liberaciones Arrancar conocidas, hasta ahora Fornicarás ha demostrado de lejos ser la que más técnicas adicionales permite realizar, un total de cuatro claramente definidas, que hacen de la Octava Espada un enemígo prácticamente invencible para cualquier adversario que no se trate de Mayuri Kurotsuchi, uno de los pocos capaces de combatir con él en igualdad o en superioridad de condiciones gracias a sus múltiples objetos espirituales. Las habilidades de Fornicarás mostradas han sido:

Telón Balón (球体 幕 (テロン · バロン), Teron baron ?, Literalmente "Cortina de Globo"): Habilidad defensiva de Fornicaras. Szayelaporro puede aumentar a su deseo el tamaño de sus alas para que conformen una cúpula de enorme tamaño que proteja al usuario. Esta defensa es muy resistente ya que pudo soportar el derrumbe de la residencia del Espada sin ningún problema.
Copia Clónica:Cuando Szayelaporro lanza un líquido viscoso, de color morado oscuro (según el anime) desde su espalda, y cuando toca a un oponente, automáticamente se crea una copia clónica suya, con sus mismas habilidades en el combate. El número de clones no parece estar limitado, y en lo único en lo que se diferencia, a prioridad, de los originales, es en unos motivos de color morado en sus ojos los cuales no presentan iris o pupilas (a no ser que el sentido de la moda de Szayelaporro le impulse a introducir cambios estéticos en los clones, como hizo con los de Pesche y Dondochakka). Igualmente, Szayelaporro puede destruir las copias con un simple chasquido de sus dedos cuando lo considere oportuno. Los clones que crea Szayelaporro están completamente sometidos a la voluntad de la Octava Espada.
Teatro de Títeres (人形芝居(テアトロ·デ·ティテレ), Teatoro de Títere ?) Si Szayelaporro consigue aprisionar a la víctima entre sus alas, puede formar unos pequeños muñecos de vudú de ellos. En su interior se encuentran distintas formas de colores vivos en las que se haya escritos en español los nombres de los diferentes órganos internos. Si Szayelaporro rompe cualquiera de las figuritas de colores, automáticamente el órgano que representa es destrozado en el cuerpo del objetivo, permitiéndole a la Octava Espada dar una muerte lenta y dolorosa a sus enemigos.
Cuando una entidad espiritual entre en contacto con su sistema nervioso o su cuerpo, Szayelaporro pasa a controlar por completo todas las habilidades del adversario haciendo que estas se vuelvan contra él.
Se cree que Szayelaporro puede así mismo sintetizar antídotos de los bulbos que crecen en sus alas. En la versión del anime, al infectarse del veneno del bankai de Mayuri, trató de curarse a toda velocidad de esta forma, aunque no le dio el tiempo suficiente a reaccionar y ver el alcance de esta habilidad.
Gabriel (受胎告知(ガブリエル), Gaburieru ?, lit. Noticia de Concepción): la habilidad final de Fornicarás. Con ella, Szayelaporro puede renacer si es herido o incluso asesinado si antes ha podido impregnar a otra persona. Seguidamente, comienza a hacerse con el control del cuerpo huésped, acabando por agotar sus energías y matándole en el proceso, dejando una carcasa vacía (aunque Nemu lograse sobrevivir gracias al tratamiento especial que recibió de Mayuri). Szayelaporro muestra un gran orgullo por esta habilidad, que le confiere una inmortalidad que no duda en calificar como la existencia perfecta. En el manga esta habilidad es muy diferente del anime, ya que en el manga Gabriel permite embarazar a su oponente de sí mismo, alimentándose de sus energías y matándolo durante su concepción, quedando así la víctima solo con su piel y sus huesos.
Gran Rey Cero En el prólogo de la cuarta película de Bleach se pudo ver su variedad de este cero de un color blanco con Bordes púrpura y rosa más parecido a una bala.

Más que poderes, lo que tiene Szayelaporro, son objetos o ventajas gracias a sus conocimientos científicos:

Fracción consumible: Antes de que se transforma en Arrancar, Szayelaporro modificó a toda su Fracción. Su objetivo era ser una medicina regeneradora. Si Szayelaporro devora a uno de ellos cuando está herido, sus heridas se curarán. Cuando Verona empezó a gritar el nombre de Lumina, después de ver como Szayelaporro se lo había comido, el científico le dijo que se callara y que ya le haría otro después.
Rokureichū: Szayelaporro usa insectos que se esparcen a través del sujeto de prueba. A causa de esto, puedo obtener información sobre el Bankai de Renji. Aporro utiliza toda esta información para ganar ventaja en los combates.
Dispositivo de Control del Poder: Usando la información que obtuvo de los insectos, pudo preparar un mecanismo que selló el Bankai de Renji en la habitación en la que estaban luchando. Este mecanismo ya no volvió a funcionar después de que el Espada se viera obligado a cambiarse de ropa.
Dispositivo de Ilusiones: Lo usó durante la lucha entre Nell y Nnoitra. Creó una ilusión de Nnoitra, engañando a Nell y dando una oportunidad a Jiruga de atacarla.
Control de los Pasillos: Con el objetivo de evitar que cualquier oponente escape de su territorio de una manera que, no importa el terreno que corras ni las habitaciones que pases, ya que acabarás siempre en principio.
Dispositivo de Garganta: A pesar de que no se ha visto usando este dispositivo, Mayuri descubrió varios materiales en su laboratorio, después de derrotarlo. El Capitán de la 12.ª División dijo que era capaz de crear una Garganta perfecta.

Fracción 
Muchos Espada suelen seleccionar a ciertos Arrancar de entre los Números para que entren a formar parte de su servicio directo, pasando a ser su Fracción. Según dice el mismo Szayel, el número de Fracciones de un Espada puede variar desde uno hasta cientos, pero si hay algo que está claro es que, en más de un sentido, la Octava Fracción es única. Mientras que las otras Fracciones están formadas por Arrancar completos, con aspectos humanos y una clara personalidad, la Octava Fracción está compuesta de una docena de Arrancar incompletos, creados por el mismo Szayel, y ninguno de ellos tiene una forma claramente humana, no están dotados de mucha inteligencia y ni siquiera poseen Zanpaku-tō. Según el propio Szayelaporro su Fracción está compuesta de los Hollow con que él ha experimentado y que el le pidió a Aizen personalmente que los convirtiera en Arrancar.

Szayelaporro se enorgullece de su propia Fracción, a la que trata como un simple instrumento en el combate, para terror de las criaturas que la conforman, ya que no ha demostrado afectividad alguna hacia cualquiera de ellos. Al ser seres modificados por los distintos trabajos de la Octava Espada, ha conseguido que algunos de ellos puedan ser usados como medicina si son devorados (cosa que no duda en hacer Szayelaporro cuando la situación lo requiere, ante el pánico del resto de la Octava Fracción), como escudos o incluso como trono. Al parecer, las Fracciones muertas pueden volver a ser fabricadas. De entre todas ellas, sólo tres han sido nombradas:

Lumina (ルミーナ, Rumīna ?) y Verona (ベローナ, Berōna ?), dos Arrancar bajos y obesos, de forma esférica, que aparecen para notificar a Szayelaporro de la muerte de Aaroniero Arruruerie. Posteriormente, Szayelaporro devorará a Lumina para curarse de las heridas recibidas.
Medazeppi (メダゼピ, Medazepi ?), un Arrancar extremadamente alto que es asesinado por Ishida al irrumpir en la sala donde Szayelaporro combate con Renji.

Curiosidades 
 El aspecto de la muerte de Szael Apprro es "Locura".
 Su agujero Hollow está situado en su glande.
 Su Seiyu interpreta Alones Opening 6 del anime.
 Representa la "Perfección".

Personajes de Bleach
Villanos ficticios
Científicos locos ficticios